Кругликово — название населённых пунктов в России.

 Кругликово — деревня в Болотнинском районе Новосибирской области.
 Кругликово — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Кругликово — посёлок в районе имени Лазо Хабаровского края.
 Кругликово — село в районе имени Лазо Хабаровского края.
 Кругликово — станция Дальневосточной железной дороги.